Тенякова — фамилия:

 Тенякова, Евгения Михайловна — оперная певица, солистка Самарского театра оперы и балета, заслуженная артистка России (2004).
 Тенякова, Наталья Максимовна (род. 1944) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (1994).

См. также 
 Теняков
 Теняково